Beautiful (engelsk: "smuk") kan henvise til flere opslag:
 Beautiful (film) – amerikansk film fra 2000
 Beautiful (Christina Aguilera) – Christina Aguilera-sang fra 2002
 Beautiful (Eminem-sang) – Eminem-sang fra 2009
 Beautiful (Jessica Mauboy-album) - et album med sangen Beautiful af Jessica Mauboy fra 2013